

Personen 
 Adriaan de Lelie (1755-1820), Nederlandse kunstschilder
 Steven De Lelie (1977), Vlaams acteur/regisseur

Molens in Nederland 
De Lelie (Aalten), kleine korenmolen in Aalten
De Lelie (Eenrum), korenmolen in Eenrum
De Lelie (Elkerzee), korenmolen in Elkerzee-Scharendijke
De Lelie (Koudekerke), korenmolen in Koudekerke
De Lelie (Leur), korenmolen in Leur
De Lelie (Ommen), korenmolen in Ommen
De Lelie (Puttershoek), korenmolen in Puttershoek
De Lelie (Rotterdam), snuifmolen in Rotterdam-Kralingen

Overige 
Rederijkerskamer in Brussel
Pedagogie De Lelie, voormalige onderwijsinstelling in Leuven
Brouwerij De Gheest, voorheen De Lelie, bierbrouwerij in het Belgische Aalst
De Lelie, woonhuis in het bouwkundig erfgoed Twee woonhuizen De Lelie en In de Roos te Duffel
Herberg Ons Huis of In de Lelie", bouwkundig erfgoed in Geraardsbergen
De Lelie (Eindhoven), zeepfabriek

Zie ook 
De Hollandsche Lelie, voormalig Nederlands tijdschrift, voorloper van de Viva